Halhaiin Gol kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ha-la-ha Ho, vattendrag,

Mongoliet 

 Halhaiin Gol (vattendrag i Mongoliet), Chövsgöl, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Mongolietförgreningar